DZI steht für:

 Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Stiftung, welche die Verwendung von Spendengeldern prüft
 Darmstädter Zentrum für IT-Sicherheit, bündelte von 2002 bis 2008 die vielfältigen IT-Sicherheitsaktivitäten der TU Darmstadt
 Bahnhof Zwönitz (DS100-Code)
 Codazzi Airport (IATA-Code), Flughafen von Agustín Codazzi, Departamento Cesar in Kolumbien
Siehe auch:
 Dzi-Stein

Abkürzung